Hildebold, Hiltebold, Hiltebolt, Hiltbold oder Hiltbolt ist der Name folgender Personen:

 Hiltebold (Gurk) († 1131), Bischof von Gurk
 Hildebold von Köln († 818), Bischof von Köln
 Hildebold (Münster) († 969), Bischof von Münster
 Hiltbolt von Schwangau (1221–1254), Minnesänger
 Hiltbold von Werstein († 1329), Abt von St. Gallen
 Hildebold (Worms) (* um 940; † 998), Bischof von Worms
 Hildebold von Wunstorf († 1273), Erzbischof von Bremen 
 Hiddi (Hildebold) (* um 750/756, † um 813), sächsischer Adliger 

Siehe auch:
 Hildebold-Dom, unmittelbarer Vorgängerbau des heutigen Kölner Domes
 Hugues Hiltpold (* 1969), Schweizer Politiker